USO kan have flere betydninger:
 United Service Organizations – United Service Organizations er en amerikansk non-profit organisation som tilbyder moralsk støtte og rekreative tiltag for amerikanske militærpersonel.
 USO (objekt) – Unidentified submerged object er et undervandsobjekt af ukendt oprindelse, som er konstateret ved visuelle, optiske eller mekaniske metoder.
 United States Oil – United States Oil  er et amerikansk fond som kontrollerer investeringer i olieindustrien.
 USO (rapper) – dansk rapper